

Sigle 
 IGD SIIQ – società immobiliare di proprietà di Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno
 Internet Gateway Device – protocollo di rete per network address translation
 Islamische Gemeinschaft in Deutschland – organizzazione membro del Consiglio centrale dei musulmani in Germania

Biologia 
 IgD – immunoglobulina di classe D